Karasuyama (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Tochigi: Karasuyama (Tochigi) (heute: Nasukarasuyama)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Karasuyama (Han)